Маркус Шоссоу (, , *, Гельсінборг, Швеція) — шведський ді-джей та музичний продюсер. 

Треки «Liceu», «Reverie» та «The Universe» (за участю Arston) є його найбільш успішними роботами, посівши відповідно 8, 11 та 13 місця в топ-100 скачувань на Beatport. 

Він також володіє своїм лейблом Code Red Music. З початку його заснування, було випущено чотири сингли, включаючи «Generations» від голландського дуету Magnificence.

Дискографія

Альбоми 
 2009: Outside The Box [Tone Diary]

Міні-альбоми 
 2008: Kiev [Tone Diary]
 2012: Lights Out [Tone Diary]
 2014: Decade Number 3 EP (Tequila, Space, Bang The Drum (AN21 and Sebjak)) [Size Records]
 2017: Raw / Agapis [Code Red Music]
 2017: Time Goes By / Tough Love (with Corey James) [Code Red Music]

Сингли 
 Sprin Break Hook Up (with Sagstad) [Tone Diary]
 2008: Kiev EP [Tone Diary]
 2008: Swamptramp (with Thomas Sagstad) [Oxygen]
 2008: Girls Suckcess [Tone Diary]
 2008: The Last Pluck [Tone Diary]
 2009: From My Heart [Tone Diary]
 2009: Kaboom [Tone Diary]
 2009: Outside The Box (Album) [Tone Diary]
 2010: London 1985 (with 1985) [Anjunadeep]
 2010: Kofola (with Robert Burian) [Tone Diary]
 2010: 2099 (with Leon Bolier) [Tone Diary]
 2010: Genre This [Tone Diary]
 2010: Strings [Tone Diary]
 2010: 1985 (ft. 1985) [Anjunadeep]
 2011: Dome (with Thomas Sagstad) [Spinnin Records]
 2011: Alright 2011 (with Red Carpet) [Spinnin Records]
 2011: Acid Festival Champagne & Bitches [Spinnin Records]
 2011: Swedish Nights [Tone Diary]
 2011: Las Vegas [Spinnin Records]
 2012: Lighs Out EP [Tone Diary]
 2012: Never Say Never [Tone Diary]
 2012: Who You Are (with Matias Lehtola) [Tone Diary]
 2012: Hurry Up (with Elleah) [Tone Diary]
 2012: Beach Chords (with Leon Bolier) [Streamlined]
 2012: Helvete [Garuda]
 2013: Liceu (with Sebjak) [Size Records]
 2013: Reverie [Axtone Records]
 2013: Kemi (with Sebjak) [Spinnin Records]
 2013: Wild Child (with Adrian Lux) [Ultra]
 2013: Ulysses (with Mike Hawkins & Pablo Oliveros) [Size Records]
 2014: Decade Number 3 EP (Tequila, Space, Bang The Drum (AN21 & Sebjak)) [Size Records]
 2014: The Universe (with Arston) [Revealed Recordings]
 2014: Lionheart (ft. The Royalties STHLM) [Armada Trice]
 2015: Zulu [Code Red Music]
 2015: Smile [Code Red Music]
 2015: Aware [Axtone Records]
 2015: CNTRL (Club Edit) (with Dave Winnel) [SIZE Records]
 2016: Polygon [Code Red Music]
 2016: 1994 (with Magnificence) (Doorn Records)
 2016: ADA (with NEW_ID) [Code Red Music]
 2016: Cartagena (with Dirtywork) [Code Red Music]
 2017: RAW Agapis EP [Code Red Music]
 2017: Rumble [Code Red Music]
 2017: Time Goes By / Tough Love (with Corey James) [Code Red Music]
 2017: Tell Me Why [Code Red Music]
 2018: "Red Lights" (with Cape Lion) [Code Red Music]

Ремікси 
 2013: Adrian Lux - Damaged (Marcus Schossow 'Ibiza Love' Remix) [Ultra]
 2014: Icona Pop - Just Another Night (Marcus Schossow Remix) [Big Beat Records]
 2014: TV Rock, Walden - See Me Run (Marcus Schossow Remix) [Neon Records]
 2014: Tamra, Oakenfold - Sleep (Marcus Schossow Perfecto Mix) [Perfecto Records]
 2015: Axwell Λ Ingrosso – Sun Is Shining (Marcus Schossow & Years remix) [Def Jam]
 2015: Dimitri Vegas & Like Mike – Higher Place feat. Ne-Yo (Marcus Schossow Remix) [Smash The House]
 2017: Axwell Λ Ingrosso – More Thank You Know (Marcus Schossow Remix) [Def Jam]
 2017: SOVTH - Boriquas (Marcus Schössow Edit) [Code Red Music]
 2018: Zedd featuring Echosmith - "Illusion" (Marcus Schossow & Years Remix) [Unreleased]

Примітки

Посилання 
 
 
 Beatport 

Ді-джеї